Зодиакальный календарь по Дионисию — календарь, использовавшийся александрийскими астрономами для датировки наблюдений планет в 272—241 гг. до н. э. Единственная сохранившаяся информация об этом календаре дошла до нас благодаря «Альмагесту» Птолемея. Реконструкцию зодиакального календаря выполнили Бёх в 1863 г. и ван дер Варден в 1984 г.

В календаре от Дионисия продолжительность года составляла в среднем 365,25 дней: три года по 365 дней и четвёртый 366 дней (аналогично юлианскому календарю, появившемуся позднее). Первый год этого календаря начинался на восходе 26 июня 285 г. до н. э., в день летнего солнцестояния. Первые 11 месяцев имели по 30 дней, последний, 12-й месяц имел 35 или 36 дней. Название каждого месяца соответствовало знаку зодиака, через который в это время проходит Солнце.

О том Дионисии, в честь которого назван календарь, ничего неизвестно. Неизвестны также имена астрономов, этот календарь использовавших. Ван дер Варден предполагает, что они были сторонниками гелиоцентрической системы, ранее предложенной Аристархом Самосским, и проводили свои наблюдения с целью определения параметров этой теории.

Литература 

 B. L. van der Waerden, Greek astronomical calendars. III. The calendar of Dionysios, Arch. Hist. Exact Sci. 29 (2) (1984), 125—130. online

 A. Jones, Ptolemy’s Ancient Planetary Observations, Annals of science, Vol. 63, No. 3, July 2006, 255-290.

Календари